Григо́рівка (до 1857 року — Мамек; ) — село Красногвардійського району Криму, входить до складу Янтарненської сільської ради. Населення — 395 осіб, станом на 2001 рік.

Географія 
Григорівка — село на заході району, у степовому Криму, висота над рівнем моря — 57 м. Найближче сусіднє село — Дібрівське за 2,5 км на південь, відстань до райцентру — близько 19 кілометрів, найближча залізнична станція — Червонопартизанська за 10 км.

Примітки